D10 Paraguay o simplemente D10 es una página deportiva de Paraguay con presencia en las redes desde junio de 2011. Sus páginas cubren fútbol paraguayo, fútbol internacional, tenis, futsal, automovilismo, básquetbol y deportes menores en Paraguay. El sitio con el correr de los años se ha ganado un espacio dentro del periodismo paraguayo y es considerado el sitio deportivo más leído de Paraguay.

Historia 

La página deportiva comenzó operaciones el 27 de junio de 2011, con la publicación “Ahora Jugamos D10”, donde explicaban los alcances informativos y la visión del nuevo medio de comunicación. En los primeros meses, la primera redacción tuvo asiento en el Diario Última Hora, luego se trasladó a las oficinas en Telefuturo y posteriormente al Edificio Talismán en el Barrio Tembetary de Asunción. 

El sitio inicialmente fue preparado y sostenido exclusivamente por un equipo de técnicos, desarrolladores y diseñadores paraguayos como David Velázquez, Emilce González, Zuni Sanabria, Raúl Álvarez, Diego Benítez y Gustavo Herrera.

La Web pertenece al pool de medios del Grupo Vierci y cuenta con el respaldo comunicacional de Última Hora, Ultimahora.com, Telefuturo, Monumental y Paraguay.com, fue fundada en el 2011 como un proyecto  ambicioso que tuvo como principales impulsores a Pierre Ibarrola y Richard Ferreira, siendo este último como el primer editor. 

Tras la salida de Ferreira, tomó el cargo de editor César Báez, quien llevó a la marca a consolidarse en los 5 años que le tocó estar al frente.

Personal actual de D10 

  Rodolfo Areco – Editor
  Santiago Riquelme
  Alcides Benítez
  Pedro Lezcano

Periodistas que escribieron en D10 

  Richard Ferreira
  César Báez
  Édgar Cantero
  Toto González
  Nicolás Lithitx
  Ángel Barrientos
  Marcelo Burgos
  Fabiana Silva
  Nicolas Benítez
  Derlis Báez
  Nery Benítez

Enlaces externos 
Página en Facebook de D10
Perfil de Twitter de D10

Referencias 

Medios de comunicación de Paraguay
Deporte en Paraguay